Anggi Airport är en flygplats i Indonesien.   Den ligger i provinsen Papua, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Jakarta. Anggi Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Anggi Airport är huvudsakligen kuperad, men västerut är den bergig. Runt Anggi Airport är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. I omgivningarna runt Anggi Airport växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är februari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är april, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Papua